Le Caribbean Club Shield, en français Bouclier des clubs caribéens, est une compétition annuelle de football à laquelle participent des clubs de l'Union caribéenne de football (Caribbean Football Union soit CFU) provenant des championnats amateurs ou ne répondant pas aux standards professionnels.

Elle constitue le volet amateur du championnat des clubs caribéens de la CONCACAF depuis la mise en œuvre de son format actuel en 2018. Depuis sa création, cette compétition est organisée par la CONCACAF.

Le vainqueur de cette compétition dispute la Ligue de la CONCACAF à la suite d'un match de barrage contre le  du championnat des clubs caribéens de la CONCACAF.

Histoire 

Lors de sa rencontre du  à San Francisco, le conseil de la CONCACAF valide la décision de séparer le Championnat des clubs caribéens en une compétition avec des tableaux séparés pour les clubs professionnels et amateurs, à partir de l'édition 2018 dont elle assure l'organisation en raison de l'incapacité de la CFU.

Palmarès

Notes et références

Notes

Références

Autres articles 
 Championnat des clubs caribéens de la CONCACAF
 CONCACAF
 Ligue des champions de la CONCACAF
 Ligue de la CONCACAF

Liens externes 
 CFU Club Championship sur rsssf.com